uroczysko – część lasu
 Uroczysko – osiedle w Kielcach
 Uroczysko – wieś w powiecie gródeckim do 1939
 Uroczysko – powieść autorstwa Zbigniewa Nienackiego z 1957
 Uroczysko – wąwóz Piszczaka w Karkonoszach
 Uroczysko – wąwóz Wrzosówki w Karkonoszach
 Uroczysko Leśne – osada w woj. łódzkim, w gminie Krzyżanów
 Uroczysko Nieboczowy – dawna wieś w woj. śląskim w powiecie wodzisławskim